Příjmení Benáček nese více různých osobností:

 Ctirad Benáček (1924–1999) – československý basketbalista
 Josef Benáček (1925–2006) – český římskokatolický kněz působící v exilu, esejista, básník a papežský prelát
 Leopold Benáček (1901–1977) – český římskokatolický kněz a politický vězeň